Daniel Schuhmacher, né en 1987, musicien allemand.
 Eugen Schuhmacher, 1906 – 1973, zoologiste et documentariste allemand.
 Frida Schuhmacher, 1892 – 1964, romancière allemande.

Voir aussi :
 Schumacher.